GLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gol Klanten (Norvegia)